

Грантвілл — місто, штат Джорджія
 Грантвілл — переписна місцевість, штат Канзас

Див. також 
 Грантвіль